Team Jumbo-Visma w sezonie 2022 – podsumowanie występów zawodowej grupy kolarskiej Team Jumbo-Visma w sezonie 2022, w którym należała ona do dywizji UCI WorldTeams.

Transfery 
Opracowano na podstawie:

Skład 
Opracowano na podstawie:

Zwycięstwa 
Opracowano na podstawie:

Ranking UCI

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Holenderskie zawodowe grupy kolarskie
Zawodowe grupy kolarskie w 2022
2022 w Holandii